

Chimica 
 R51 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R51 – tangenziale di Charleroi (Belgio)
 R51 – strada regionale N3 tra Villiers e Heidelberg – R50 tra Pretoria e Delmas (Sudafrica)